Симона  е женско име, разновидност на женското име Симон. Използва се най-често в държавите в Източна Европа и може да се отнася за:

 Симона Пейчева – българска състезателка по художествена гимнастика и журналистка
 Симона Халеп – румънска тенисистка
 Симона Евгениева – българска манекенка, носителка на титлата „Мис България“
 Симона Кавалари – италианска актриса